Novák Veronika (1954) levéltáros.
Ciegerné Novák Veronika (1973) történész, egyetemi oktató.
M. Novák Veronika, Keresztes Veronika történész, levéltáros.
Veronika Novak francia színésznő.